

Aziende 
 KMW : acronimo dell'azienda tedesca Krauss-Maffei Wegmann

Codici 
 KMW : codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kostroma, in Russia